Идс ():
 Идс, Джеймс Бьюкенен (1820—1887) — американский инженер-строитель и изобретатель.
 Идс, Джордж (род. 1967) — американский актёр.
 Идс, Роберт (1945—1999) — американский трансгендерный мужчина, умерший без лечения.
 Идс — город в штате Колорадо, США.
 Идс — город в штате Теннесси, США.
 ИДС — иммунодефицитные состояния.

См. также 
 EADS